Illa d'Irlanda, illa europea dividida administrativament entre la República d'Irlanda i el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord
 República d'Irlanda, estat que ocupa unes 5/6 parts de l'illa d'Irlanda
 Irlanda del Nord, provincia del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord situada al nord de l'illa d'Irlanda
 Regne d'Irlanda, estat que va ocupar l'illa sencera d'Irlanda entre el  i el XVIII